Никитский монастырь — название нескольких монастырей в России:

 Никитский монастырь — несохранившийся православный храм в городе Дмитрове, принадлежавший Никитскому монастырю в XIII-XVII веках, приходской в XVIII-XX веках.
 Никитский монастырь — упразднённый женский монастырь в честь св. Великомученика Никиты в городе Кашире.
 Никитский монастырь — женский монастырь в Москве в честь св. Никиты Мученика, существовавший в 1582—1929 годах.
 Никитский монастырь — монастырь, расположенный на северной окраине города Переславля-Залесского, рядом с национальным парком Плещеево озеро. 
 Никитский Белозерский монастырь на реке Шексне (возник в XVI веке, упразднён в 1764 году)